Carlotta (Californië), een kleine plaats in de staat Californië, Verenigde Staten
Carlotta (film), een film uit 1981
Carlotta (geslacht), een geslacht van hooiwagens